Тансен:

 Тансен (1506—1589) — композитор, ситарист при дворе великого могольского императора Акбара I.
 Тансен, Клодина Герен де (1682—1749) — французская куртизанка и писательница.
 Тансен — французская коммуна в департаменте Изер.
 Тансен — город в Непале.